Gozzi ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Gozzi (1720–1806), italienischer Theaterdichter
 Gasparo Gozzi (1713–1786), italienischer Autor
 Giovanni Gozzi (1902–1976), italienischer Ringer

 Paolo Gozzi (* 2001), italienischer Fußballspieler
 Simone Gozzi (* 1986), italienischer Fußballspieler

Siehe auch
 Cozzi
 Gozi